Тбилиси 2015 — третий турнир серии Гран-при 2014—2015 годов, проходил в Тбилиси с 14 по 28 февраля.

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2743,67)

Участники 

 Рейтинги даны на февраль 2015

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация о турнире на сайте The Week In Chess
 Тбилиси 2015 на сайте ChessPro.ru

Гран-при ФИДЕ
Февраль 2015 года
2015 год в шахматах
Международные шахматные турниры в Грузии
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Спорт в Грузии в 2015 году